Als Teamer (von ) werden Personen bezeichnet, die Schulungen durchführen oder Gruppen betreuen und anleiten. Der Begriff ist nicht eindeutig definiert.

Bedeutung in der sozialen Arbeit 
Unter den Begriffen „Teamer“ wird etwa in der Sozialarbeit oder im gewerkschaftlichen Kontext eine Person verstanden, die eine Gruppe Menschen begleitet, betreut und beaufsichtigt.

Qualifikationen 
Qualifikationen können beispielsweise sein: 
 die Jugendleitercard
 eine Berufsausbildung, etwa zur sozialpädagogischen Assistenz oder zur/zum Erzieher(in)
 ein Hochschulstudium der Psychologie, Pädagogik, Sozialpädagogik oder Sozialen Arbeit
Oftmals benötigen ehrenamtliche Teamer zur Beaufsichtigung von freizeitlichen Kinder- und Jugendgruppen keine Qualifikationen.

Einzelnachweise 

Soziale Arbeit
Personenbezeichnung (Gesellschaft)